John Peers e Filip Polášek erano i detentori del titolo, ma sono stati sconfitti al primo turno da Marcelo Arévalo e Jean-Julien Rojer.

In finale John Isner e Jack Sock hanno sconfitto Santiago González e Édouard Roger-Vasselin con il punteggio di 7-64, 6-3.

Teste di serie 

  Nikola Mektić /  Mate Pavić (primo turno)
  Rajeev Ram /  Joe Salisbury (semifinale)
  Marcel Granollers /  Horacio Zeballos (secondo turno)
  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (secondo turno)

  John Peers /  Filip Polášek (primo turno)
  Tim Pütz /  Michael Venus (secondo turno)
  Wesley Koolhof /  Neal Skupski (quarti di finale)
  Jamie Murray /  Bruno Soares (primo turno)

Wildcard 

  John Isner /  Jack Sock (campioni)
  Thanasi Kokkinakis /  Nick Kyrgios (secondo turno)

  Feliciano López /  Stefanos Tsitsipas (quarti di finale)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

BNP Paribas Open 2022